Balinskycercella är ett släkte av bäcksländor. Balinskycercella ingår i familjen Notonemouridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bäcksländor
Balinskycercella